Опера́ция ( «действие») — действие или их совокупность для достижения какой-либо цели.
 Операция (математика) — арифметическое или логическое действие.
 Операция (программирование) — специальный способ записи некоторых действий.
 Хирургическая операция — комплекс воздействий на органы человека или животного, проводимых врачом с целью лечения или диагностики.
 Военная операция — ряд тактических военных действий, подчинённых единому плану.
 Технологическая операция — совокупность комплексных операций, направленных на решение технологической задачи.
 Поисково-спасательная операция.